Le patronyme Hazée, Hazee, Hase ou 'Hasey provient de :
toponyme wallon hazéye: barrière rurale, déviée de l'ancien français ha(i)se du germanique hasi: hêtreHaset ou hazet'', diminutif du précédent 

Stéphane Hazée (1975 -), homme politique belge